Bicknell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bicknell (Indiana), im Knox County
 Bicknell (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Bicknell (Kentucky), im Estill County
 Bicknell (Utah), im Wayne County

Sonstiges:
 Bicknell Branch, Fließgewässer im Estill County, Kentucky

Personen:
 Bennet Bicknell (1781–1841), US-amerikanischer Politiker
 George A. Bicknell (1815–1891), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Bicknell (* 1974), britischer Musiker und Musikproduzent
 Jack Bicknell (* 1938), US-amerikanischer Footballtrainer
 Kristen Bicknell, Geburtsname von Kristen Foxen (* 1986), kanadische Pokerspielerin
 Pete Bicknell (* 1955), kanadischer Rennfahrer 
 Steve Bicknell (* 1959), englischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Bicknell House, in Wilmore, Kentucky, ID-Nr. 84001600
 Bicknell-Armington Lightning Splitter House, in East Providence, Rhode Island, ID-Nr. 80000085